Импровизация может означать:
 Импровизация — произведение искусства, которое создаётся во время процесса исполнения, либо собственно процесс его создания.
 Музыкальная импровизация — тип музицирования и/или музыкальное произведение, созданное таким способом.
 Свободная импровизация — музыкальная импровизация без изначально заданных правил, то есть не ограниченная жанровыми, стилистическими, гармоническими, мелодическими, ритмическими и прочими рамками.
  — тип танцевания и/или танцевальное произведение, созданное таким способом.
 Контактная импровизация — свободный танец, в котором импровизация строится вокруг точки контакта с партнёром.
 Театральная импровизация (актёрская импровизация, сценическая импровизация) — игра актёра по созданию сценического образа, действия и собственного текста во время представления, а не по заранее созданному сценарию, а также театральное произведение, созданное таким способом.
 «Импровизация» — еженедельное телевизионное шоу импровизаций короткой формы, выходящее на канале ТНТ с 5 февраля 2016 года.